Барневское — деревня в Шадринском районе Курганской области. В составе Верхнеполевского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Исети, рядом с впадением в неё реки Барнева. Отсюда и название села — Барневское.

В деревне расположена Покровская церковь (1814 года).

История 
До 1917 года центр Барневской волости Шадринского уезда Пермской губернии. По данным на 1926 год село Барневское состояло из 209 хозяйств. В административном отношении являлось центром Барневского сельсовета Шадринского района Шадринского округа Уральской области.

Население 

По данным переписи 1926 года в селе проживало 1019 человек (486 мужчин и 533 женщины), в том числе: русские составляли 98 % населения, немцы — 2 %.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Шадринского района